Thomas Holland peut désigner :
 Thomas Holland (v. 1314-1360),  baron Holland et  comte de Kent, soldat anglais ;
 Thomas Holland (1350-1397),  de Kent, important baron anglais. Fils du précédent ;
 Thomas Holland (v. 1374-1400),  de Kent puis  duc de Surrey, important baron anglais. Fils du précédent ;
 Thomas Holland (1549-1612), traducteur de la Bible ;
 Thomas Holland (1600-1642), prêtre jésuite, martyr, béatifié en 1929.